Братский — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Братский — посёлок в Брагинском районе Гомельской области, упразднён в 2005 году.

Россия 
 Братский — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Братский — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Братский — посёлок в Жиздринском районе Калужской области.
 Братский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Братский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Братский — посёлок в Кореновском районе Краснодарского края.
 Братский — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.
 Братский — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Братский — хутор у Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Братский — упразднённый посёлок, существовавший на территории современного Дмитровского района Орловской области.
 Братский — посёлок в Илекском районе Оренбургской области.
 Братский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Братский — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Братский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Братский — посёлок в Ивантеевском районе Саратовской области.

См. также 
 
 
 
 
 Братовец
 
 
 
 
 Спартак-Братский